I Got You (Bebe Rexha), een nummer
I Got You (I Feel Good), een nummer van James Brown.
I Got You (Leona Lewis), een single van Leona Lewis.
I Got You (Nick Carter), een single van Nick Carter.